Малошице може да се отнася за:

Полша 
 Малошице, село в Лодзко войводство, в Опочненски окръг, в Община Пошвентне
 Малошице, село в Поморско войводство, в Лемборски окръг, в Община Нова Веш Лемборска
 Малошице, село в Силезко войводство, в Заверченски окръг, в Община Жарновец
 Малошице, село в Швентокшиско войводство, в Опатовски окръг, в Община Садове